Старовинна монета вартістю в 4 коп.
 Восьма частина чого-небудь, 1/8 ємності бочки, мав 4 четверика.

 Осьмаки — український козацький рід.

 Осьмак Василь Олександрович (1870—1942) — український архітектор.
 Осьмак Кирило Іванович (псевдо: «Марко Горянський», 1890—1960) — діяч ОУН, Президент Української Головної Визвольної Ради.
 Осьмак Наталія Кирилівна (* 1941) — українська громадська діячка, біограф і дослідниця життя й діяльності Кирила Осьмака.
 Осьмак Тетяна Яківна (1927—1991) — передовик радянського сільського господарства, доярка колгоспу, Герой Соціалістичної Праці.
 Осьмак Юлія Владиславівна (* 1998) — українська шахістка, майстер ФІДЕ серед жінок (2010).

Див. також 
 Осьмаки
 Осьмачка
 Осьмаков